White Christmas (engelska för "vit jul") kan syfta på:

White Christmas (film)
White Christmas (filmmusik)
White Christmas (musikal)
White Christmas (sång)